Reitmair ist der Ortsname von

 Reitmair (Albaching), Ortsteil der Gemeinde Albaching, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Reitmair (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Siehe auch:
 Reitmeier
 Reithmeier
 Reitmaier
 Reitmayr
 Reithmayr
 Reithmayer